Ilmamaa — издательство в Тарту, которое начало свою деятельность в 1993 году.

К концу 2006 года в издательстве было опубликовано почти 320 публикаций.

Самым важным изданием в Ильмамаа является серия «Истории эстонской мысли», состоящая из сборников текстов эстонских мыслителей. На данный момент из этой серии опубликована 61 книга. Издание книг «Эстонская мысль» поддерживает Фонд «Эстонская мысль».

В 2008 году книга Мари Таранд, "Внутри картины. Детство с Юханом " вошла в топ продаваемых книг.

Издательство публикует многотомный труд «История Эстонии».

Председателем совета Ильмамаа является Хандо Руннель.

В 2020 году газета получила премию от Postimees «Локомотив культуры». Премия была вручена за издание двух серий книг «Эстонская мысль» (104 книги) и «Открытая книга Эстонии» (154 книги).

Литература 
 Indrek Särg. Kirjandus ja konservatiivsus Tartu moodi Eesti Päevaleht, 30. oktoober 1996]

Примечания 

Издательства Эстонии
Компании Тарту